Чемпіонат Албанії 1961 — 24-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном ввосьме став «Партизані».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Золотий матч 

|}
Перегравання

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1961
Албанія